За́мок све́та () может означать:

 Gaismas pils (песня) — латышская хоровая песня.
 Здание Латвийской Национальной библиотеки, названное в честь образа из этой песни.